Die Saison 2009/10 der Schleswig-Holstein-Liga war die 63. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 16. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister wurde erneut die zweite Mannschaft von Holstein Kiel mit sieben Punkten Vorsprung auf den VfR Neumünster. Die Kieler verzichteten – ebenso wie alle anderen aufstiegsberechtigten Mannschaften – auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der TSV Klausdorf, SC Comet Kiel, TSV Altenholz und Itzehoer SV.

Aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein stiegen der FC Sylt, TSV Bordesholm, SV Todesfelde und NTSV Strand 08 auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Schleswig-Holstein-Liga 2009/10 bei kicker.de
 Schleswig-Holstein-Liga 2009/10 bei fussballdaten.de

2009
Fußballsaison 2009/10